La saison 1969 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de l'Ujpest Dozsa qui termine en tête du classement du championnat cette saison, avec quatre points d'avance sur le Budapest Honvéd FC et neuf sur un duo composé du double tenant du titre, le Ferencváros TC et le Vasas SC. C'est le  de champion de l'histoire du club, qui réalise même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Hongrie face au Budapest Honvéd FC.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
1969 en Hongrie